SAMPA - um sistema de escrita fonético
 São Paulo - capital do estado brasileiro homônimo, conhecida como Sampa
 Sampa (minissérie) - minissérie brasileira
 Nova Sampa - editora brasileira
 Sampa (canção) - canção de Caetano Veloso, sobre São Paulo

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música